Gerhardt Boldt - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.
Walter Boldt - um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine.
Desambiguações de sobrenomes